Kuusiku ist der Name eines Dorfes in Estland:

 Kuusiku (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa (Kreis Hiiu)
 Kuusiku (Peipsiääre) in der Landgemeinde Peipsiääre (Kreis Tartu)
 Kuusiku (Rapla) in der Landgemeinde Rapla (Kreis Rapla)
 Kuusiku (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare) 
 Pidula-Kuusiku, bis 2017 Kuusiku, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)